Termenul „Nienburg” se poate referi la:

Nienburg/Weser în Niedersachsen
Nienburg (Saale) in Sachsen-Anhalt